Яку́б Иса́ (); (7 сентября 1939, с. Ганчонг, Пекан, шт. Паханг - 7 июля 2019, Пекан, шт. Паханг  ) — малайзийкий педагог, писатель, исследователь малайского языка и литературы.

Краткая биография 
В 1954 г. окончил малайскую школу в Куантане, в 1960 г. — Педагогический колледж имени султана Идриса в Танджунг-Малиме и в 1972 г. — Университет Малайя. В 1960—1969 гг. работал школьным учителем, в 1972—1983 гг. — директором школы, в 1983—1985 гг. — чиновником Управления по вопросам образования штата Паханга, а с 1985 г. до пенсии в 1994 г. — заместителем директора по вопросам школьных программ. В дальнейшем работал координатором образовательных программ Фонда Паханга. Был также членом руководящего совета Музея Паханга, комитета Совета по делам культуры Паханга и координатором написания учебников Академии Корана и религиозных заповедей (Куантан, Паханг).

Писал рассказы, занимался изучением истории Паханга, проблемами образования и развития малайского языка, литературы и традиционной культуры. Автор словаря классического малайского языка (1997) и биографии второго премьер-министра Малайзии Абдул Разака.

Публикации 
 Sejarah Melayu di-tinjau dari beberapa aspek // Dewan bahasa Dewan Bahasa, Vol. 13, No. 11 (Nov.. 1969), p. 500—512, Vol. 13, No. 11 (Nov.. 1969), p. 500—512
 Syair Tanah Melayu iaitu cerita perang Pahang dan Johor Baharu : suatu pandangan awal dan penurunan semula teks. Georgetown: Persatuan Sejarah Pahang, 1982.
 Pembinaan alat penyeliaan dalam bilik darjah melauii projek sekolah mentor //Malaysiana. Jurnal Pendidikan Pahang, 1990, 139 pp.
 Almanak pendidikan. Kuala Lumpur: Berita Punlishing, 1996, 386 p. ISBN 9789679693577
 Pendidikan di Pahang 1926 hingga 1949 : satu kajian pengurusan pendidikan berdasarkan buku perharian Sekolah Melayu Serandu, Pekan, 1996
 Kamus bahasa Melayu klasik. Siri kamus berita. Kuala Lumpur: Berita Punlishing, 1997, 217 pp. ISBN 9789679694703
 (ред.) Monograf Pahang dalam sejarah VI. Pekan: Lembaga Muzium Negeri Pahang, 1997, 114 pp. (cовм. с Mohamed Mokhtar Abu Bakar).
 (ред.) Monograf Pahang dalam sejarah VI. Pekan: Lembaga Muzium Negeri Pahang, 1997, 98 pp. (cовм. с Mohamed Mokhtar Abu Bakar).
 Hukum kanun Pahang: manuskrip agung Negeri Pahang. Pekan: Lembaga Muzium Negeri Pahang, 2003, 213 pp. ISBN 9789832456063
 Citra Pahang dalam teks klasik. Diselenggarakan oleh Yaakub Isa. Pekan: Lembaga Muzium Negeri Pahang, 2003, 360 pp. ISBN 9789832456162
 Perkembangan Keusasteraan Pahang awal 1990-an hingga kini. Pertemuan Penulis Johor — Pahang : Pemerkasaan Persuratan Johor — Pahang Johor Bahru: Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan, 2004, 30 pp.
 (ред.) Tulisan jawi : sejarah, seni dan warisan = Jawi script : history, art and heritage. Pekan : Lembaga Muzium Negeri Pahang, 2005, 109 pp. (cовм. с Ahmad Farid Abd. Jalal).
 (ред.) Zakaria Hitam. Raja Donai bahtera kulit kacang. Disusun semula dan diselenggarakan oleh Yaakub Isa. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006, 299 pp. ISBN 9789836290588
 Idealisme dan pemikiran Tun Abdul Razak. Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2007.448 pp. ISBN 9789834143169
 (ред.) Halim Ibrahim. Raja dan rakyat berpisah tiada : Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, Sultan Haji Ahmad Shah al-Musta’in Billah Ibni al-marhum Sultan Abu Bakar Ri’ayatuddin al-Mu’adzam Shah. Ed. Mazlina Abdul Majid, Dato 'Yaakob Isa, Ahmad Fadil Yasin. Pahang, 2010, 271 pp. ISBN 9789675980008

Награды 
 Орден «Darjah Indera Mahkota Pahang» и звание Дато’ (2003)
 Медаль «За заслуги» (Pingat Jasa) Федерации скаутов Малайзии (2015)

Примечания 

Писатели Малайзии
Учёные Малайзии
Педагоги Малайзии
Лексикографы Малайзии